Draconarius (vaandeldrager), vaandeldrager in het Romeinse leger
Draconarius (geslacht), een geslacht van nachtkaardespinnen